Сан Антонио Коајука има више значења:

 Сан Антонио Коајука (Аксапуско), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Антонио Коајука (Чијетла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику